Municipio de Park puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Park (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina.
 Municipio de Park (condado de Ottawa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Park (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Park (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.